Aussteuerung steht für:
 Aussteuerung in der Tontechnik
 Aussteuerung (Mess-Systeme) in der akustischen Messtechnik
 Aussteuerung (Sozialversicherung) im Bereich der Sozialversicherungen